Heinz Wismann ist der Name folgender Personen:

* Heinz Wismann (Ministerialbeamter) (1897–1947), deutscher Germanist und Ministerialbeamter
 Heinz Wismann (Altphilologe) (* 1935), deutscher Altphilologe und Philosophiehistoriker